Ниже приведён список заслуженных деятелей искусств Латвийской ССР по годам присвоения звания.

1940-е

1941 
 Эрнест Бирзниек-Упит (1871—1960) — писатель

1944 
 Артур Лапиньш (1911—1983) — театральный художник, искусствовед

1945 
 Сергей Антонов (1884—1956) — театральный художник, архитектор
 Малвине Вигнере-Гринберга (1873—1949) — певица
 Нильс Грюнфельд (1907—1986) — композитор, музыковед, педагог
 Екабс Карклиньш (1867—1960) — певец, педагог
 Георгий Круглов (1905—1984) — художник-керамист
 Анатолий Лепин (1907—1984) — композитор
 Юлий Мадерниек (1870—1955) — художник
 Язеп Медыньш (1877—1947) — композитор, дирижёр и музукальный педагог
 Конрад Убан (1893—1981) — живописец, график, театральный художник

1946 
 Евгений Витинг (1882—1959) — певец, педагог

1947 
 Яков Абрамис (1903) — пианист и хоровой дирижёр
 Борис Агапов (1899—1973) — литератор
 Алфред Амтман-Бриедит (1885—1966) — актёр и режиссёр
 Павел Арманд (1902—1964) — кинорежиссёр
 Вера Балюна (1904—1978) — театральный деятель
 Тия Банга (1882—1957) — актриса
 Александр Иванов (1898—1984) — кинорежиссёр
 Леонид Кристи (1910—1984) — кинодокументалист
 Эдуард Тиссэ (1897—1961) — кинооператор

1949 
 Вероника Асаре (1881—1949)
 Самуил Бубрик (1899—1965) — кинорежиссёр
 Александр Шеленков (1903—1996) — кинооператор

1950-е

1954 
 Александр Аболиньш (1893—1978)
 Вилис Бергманис (1892—1976) — актёр, театральный деятель
 Владимир Музалевский (1894—1966) — пианист, музыкальный педагог
 Леонид Худолей (1907—1981) — дирижёр

1955 
 Михаил Аболиньш (1913—1969) — художник
 Маргер Зариньш (1910—1993) — композитор
 Вадим Масс (1919—1986) — кинооператор
 Герман Шулятин (1906—1973) — режиссёр и оператор документального кино
 Екабс Витолиньш (1998—1977) — музыковед

1959 
 Паула Лиците (1889–1966)  — композитор, певица

1960-е

1961 
 Лия Красинская (1911—2009) — музыковед

1962 
 Луция Гарута (1902—1977) — пианистка, композитор

1963 
 Эдгар Илтнер (1925—1983) — живописец
 Валдиc Калнрозе (1894—1993) — живописец-пейзажист
 Отто Скулме (1889—1967) — живописец

1964 
 Константин Андреев (1914—1981)
 Артурс Апинис (1904—1975) — художник
 Арнольдс Буровс (1915—2006) — режиссёр, сценограф и аниматор

1965 
 Индулис Зариньш (1929—1997) — художник
 Март Китаев (1925) — театральный художник, сценограф
 Петерис Петерсонс (1923—1998) — театральный режиссёр, драматург
 Михаил Посельский (1918—2008) — оператор документального кино
 Михаил Шнейдеров (1915—1985) — кинооператор

1967 
 Александр Арнитис (1900—1973)
 Мендель Баш (1919) — композитор
 Гидо Кокарс (1921—2017) — дирижёр
 Имантс Кокарс (1921—2011) — дирижер
 Раймонд Паулс (1936) — композитор
 Карлис Суниньш (1907—1979) — художник

1969 
 Ольгертс Гравитис (1926—2015) — музыковед, композитор
 Гедертс Раманс (1927—1999) — композитор

1970-е

1970 
 Улдис Балодис (1930), архитектор
 Микс Звирбулис (1937), кинооператор

1971 
 Валдис Албергс (1922) — скульптор
 Янис Зариньш (1913—2000) — скульптор

1972 
 Алдонис Калныньш (1928) — композитор

1975 
 Ивар Селецкис (1934) — оператор, режиссёр
 Герц Франк (1926—2013) — кинодокументалист

1976 
 Диана Албина (1926) — художественный руководитель Латвийской государственной филармонии
 Карлис Бауманис (1916) — скульптор
 Гунар Пиесис (1931—1996) — кинорежиссёр
 Янис Стрейч (1936) — кинорежиссёр

1977 
 Алоиз Бренч (1929—1998) — кинорежиссёр
 Ромис Бемс (1927—1993) — художник, искусствовед
 Борис Берзиньш (1930—2002) — художник

1978 
 Мара Баяре (1930)

1980-е

1981 
 Ансис Артумс (1908—1997) — художник
 Игорь Васильев (1940—1997) — скульптор

1982 
 Улдис Браунс (1932—2017) — кинорежиссёр

1984 
 Айварс Акис (1934) — фотохудожник

1987 
 Айварс Фрейманис (1936—2018) — кинорежиссёр

1988 
 Людвиг Карклиньш (1928) — музыковед

См. также 
 Список народных артистов Латвийской ССР
 Список заслуженных артистов Латвийской ССР

Литература 
 «Латвийская Советская энциклопедия», главная редакция энциклопедий, Рига 1985 г.  (все персоналии сверены с этим изданием)

Примечания 

Деятели искусств Латвийской ССР